Chesne (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Chesne (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny